NGC 1145 (другие обозначения — ESO 546-29, MCG -3-8-42, UGCA 45, FGC 360, IRAS02522-1850, PGC 10965) — спиральная галактика (Sc) в созвездии Эридан. Открыта Джоном Гершелем в 1835 году. Описание Дрейера: «тусклый, довольно крупный, вытянутый объект, к востоку расположены две тусклых звезды».

Галактика наблюдается с ребра и в ней заметно искривление тонкого диска. Оно вероятно вызвано гравитационным взаимодействием галактики в группе. 

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

1145
Эридан (созвездие)